Чуката може да се отнася за:
 Чуката (село) в община Лъки
 Чуката (рид) в Източните Родопи
 Чуката на Гидика (светилище), скално светилище в Смолянско